Katarzyna Kossakowska z domu Potocka (1716 lub 1722 - 1803) – działaczka polityczna II połowy XVIII wieku, kasztelanowa kamieńska
 Katarzyna Potocka z domu Branicka (ur. 1781) – żona Stanisława Potockiego
 Katarzyna Potocka z domu Branicka (1825–1907) – arystokratka i działaczka społeczna